

Geografia 
 Rapetti – Comune dell'Uruguay

Persone 
 Rapetti (disambigua) – cognome italiano
 Alfredo Rapetti Mogol – in arte Cheope, paroliere e pittore italiano
 Augusta Rapetti Bassi – pianista italiana
 Camillo Rapetti – pittore italiano
 Giovanni Rapetti – scultore e poeta italiano
 Giulio Rapetti Mogol – in arte Mogol, paroliere italiano
 Giuseppe Rapetti – calciatore italiano
 Mariano Rapetti – in arte Calibi, paroliere italiano